Dysnomia bezeichnet:

 in der griechischen Mythologie Dämon der Ungesetzlichkeit und Tochter der Eris: siehe Dysnomia (Mythologie)
 den Mond des Zwergplaneten Eris: siehe Dysnomia (Mond)

Dysnomie oder im Englischen Dysnomia bezeichnet Wortfindungsstörungen oder die, durch diese charakterisierte, amnestische bzw. anomische Aphasie.